Romantschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Romantschuk (* 1959), russischer Generalleutnant
 Julian Romantschuk (1842–1932), ukrainischer Politiker, Journalist und Aktivist
 Maryna Bech-Romantschuk (* 1995), ukrainische Weitspringerin
 Mychajlo Romantschuk (* 1996), Schwimmer 
 Roman Romanowitsch Romantschuk (1979–2016), russischer Boxer
 Ruslan Romantschuk (* 1974), ukrainischer Fußballspieler
 Taras Romantschuk (* 1991), ukrainischer Fußballspieler